

Ciências 
Onda — perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo
Radiação eletromagnética
Onda mecânica
Onda oceânica de superfície

Filmes 
 A Onda (filme de 2008), filme alemão de 2008 dirigido por Dennis Gansel
 Bølgen, filme norueguês de 2015 dirigido por Roar Uthaug, conhecido no Brasil como A Onda

Outros 
A Onda — serviço público rodoviário de passageiros de Portugal
Onda (Castelló) — município da Comunidade Valenciana, Espanha
Onda (marca) — marca desportiva portuguesa 

Desambiguações de ciências